LMD steht für:

 Laboratoire de Météorologie Dynamique, französisches Forschungsinstitut
 Le Monde diplomatique, französische Monatszeitung
 Los Menucos, Flughafen in Argentinien, laut IATA-Code

Abkürzung